Metzke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Metzke (* 1966), deutscher Handballspieler
 Erwin Metzke (1906–1956), deutscher Philosoph
 Hermann Metzke (1801–1880), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Paul Metzke, US-amerikanischer Jazz- und Fusion-Gitarrist
 Philipp Metzke (* 1986), deutscher Radrennfahrer